Bill Anderson peut désigner :
 Bill Anderson (1911-1997), un producteur américain ;
 Bill Anderson, un réalisateur britannique ;
 Bill Anderson (1911-1997), un chanteur ;
 Bill Anderson (1936-2017), un joueur américain de football américain.